

Tipos de fruto 
Manga (fruta)
Manga-papaia
Cajá-manga

Toponímia 
Manga (Minas Gerais) — município brasileiro
Manga (Burkina Faso) — capital da província de Zoundwéogo
Ribeira da Manga — curso de água dos Açores, Portugal

Pessoas 
Agenor Gomes — futebolista brasileiro  conhecido como "Manga"
Manga (futebolista) — goleiro, defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1966

Outros usos 
Manga (roupa)
Manga (Arctiidae) — género de traça
Mangá — história em quadrinhos japonesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de vegetais